|-
| 94701 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94702 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94703 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94704 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94705 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94706 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94707 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94708 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94709 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94710 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94711 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94712 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94713 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94714 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94715 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94716 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94717 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94718 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94719 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94720 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94721 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94722 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94723 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94724 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94725 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94726 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94727 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94728 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94729 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94730 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94731 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94732 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94733 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94734 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94735 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94736 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94737 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94738 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94739 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94740 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94741 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94742 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94743 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94744 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94745 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94746 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94747 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94748 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94749 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94750 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94751 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94752 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94753 - || || 14 de desembre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 94754 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94755 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94756 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94757 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94758 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94759 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94760 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94761 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94762 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94763 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94764 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94765 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94766 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94767 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94768 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94769 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94770 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94771 - || || 14 de desembre, 2001 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| 94772 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94773 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94774 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94775 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94776 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94777 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94778 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94779 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94780 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94781 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94782 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94783 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94784 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94785 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94786 - || || 13 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94787 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94788 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94789 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94790 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94791 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94792 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94793 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94794 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94795 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94796 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94797 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94798 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94799 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94800 - || || 14 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
4